Home on the Range puede hacer referencia a:
 Home on the Range, el himno del estado de Kansas.

 Home on the Range, película animada de Disney, más conocida como Vacas vaqueras o Zafarrancho en el rancho.